Zaagblad (gereedschap)
 Zaagblad (kettingzaagonderdeel)
 Zaagblad (plant), een vaste plant uit de composietenfamilie